Název Hatě, v původním významu stavební konstrukce z proutí na zpevnění cesty v blátivém terénu nebo v močálu, má více sídel:
 Hatě (Skuhrov), část obce Skuhrov v okrese Beroun
 Hatě (Chvalovice), část obce Chvalovice v okrese Znojmo
 Hatě (Bečváry), část obce Bečváry v okrese Kolín
 Hatě (Čelákovice), základní sídelní jednotka obce Čelákovice v okrese Praha-východ
 Hatě (Příbram), místní část Příbrami  v okrese Příbram

Související články 
 Hať